

Geografia
 Monte Cowart – montagna antartica

Persone
 Byron Cowart (1996) – giocatore di football americano statunitense 
 Kaleb Cowart (1992) – giocatore di baseball statunitense
 Shea Cowart (1979) – atleta paralimpico statunitense